

Persone 
 Carla Del Poggio, nome d'arte di Maria Luigia Attanasio (1925-2010) – attrice italiana

Altro 
 Parco del Poggio – parco di Napoli
 Pian del Poggio – frazione del comune italiano di Santa Margherita di Staffora in Lombardia

Pagine correlate 
Poggio